Niemiecki pułk dragonów:
 15 Pułk Dragonów (3 Śląski)

Rosyjski pułk dragonów:
 15 Perejasławski Pułk Dragonów